Heterakidae är en familj av rundmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Heterakidae i ordningen Ascaridida, klassen Secernentea, fylumet rundmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Ascaridida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Heterakidae 6 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Heterakidae